Ел Бахито има више значења:

 Ел Бахито, Бахио Ларго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахито (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику